Een raadsteken is een betaalpenning voor presentiegeld aan de schepenen bij de raadsvergadering.

Numismatiek